Lajes bezeichnet:

 den Militärflugplatz Lajes Field (), eine amerikanisch-portugiesische Militärbasis, Zivilflughafen und alternativer Space-Shuttle-Landeplatz (IATA-Code: TER, ICAO: LPLA) auf der Azoreninsel Terceira

Gemeinden und Orte
 in Brasilien
 Lajes (Santa Catharina)
 in Portugal
 Lajes (Praia da Vitória), Gemeinde im Concelho de Praia da Vitória auf der Azoreninsel Terceira
 Lajes (Seia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Seia
 Lajes das Flores, die zweitgrößte Ortschaft der Flores
 Lajes do Pico auf der Azoreninsel Pico

Siehe auch:
 Laje
 Layes